Gerbrandy ist der Familienname folgender Personen:

 Gerben-Jan Gerbrandy (* 1967), niederländischer Politiker (Democraten 66)
 Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885–1961), niederländischer Jurist und Politiker (ARP)
 siehe auch den nach ihm benannten Gerbrandytoren 

siehe auch
 Kabinett Gerbrandy